Братцево:

 Братцево — исторический район в Москве на территории района «Северное Тушино».
 Братцево — железнодорожная станция (изначально — телеграфный пост) Малого кольца Московской железной дороги.
 Братцево — загородная усадьба графини Екатерины Петровны Строгановой (1744—1815) в подмосковном селе Братцево.